Courthouse Rock bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Courthouse Rock (Arizona)	
 Courthouse Rock (Kentucky)	
 Courthouse Rock (Nebraska)	
 Courthouse Rock (Grant County, Oregon)	
 Courthouse Rock (Wheeler County, Oregon)	
 Courthouse Rock (Utah)